«Antonio Cánovas del Castillo» puede referirse a:
 Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897), político español, varias veces presidente del Consejo de Ministros y figura clave de la Restauración.
 Antonio Cánovas del Castillo y Vallejo (1862-1933), fotógrafo español, conocido como 'Kaulak'.
 Antonio Cánovas del Castillo de Rey (1908-1984), diseñador español, conocido como 'Antonio Castillo'.